Kratochvíl oder Kratochvílova ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Kratochvil (* 20. Jahrhundert), deutsche Drehbuchautorin

 Jarmila Kratochvílová (* 1951), tschechische Leichtathletin

 Jiří Kratochvil (* 1940), tschechischer Schriftsteller

 Martin Kratochvíl (* 1946), tschechischer Jazzmusiker, Filmemacher und Geschäftsmann
 Michel Kratochvil (* 1979), Schweizer Tennisspieler
 Miloš Václav Kratochvíl (1904–1988), tschechischer Schriftsteller
 Roman Kratochvíl (* 1974), slowakischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kratochwil
 Kratochvílová